

Astronomia 
 Alexander – cratere lunare

Cinema 
 Alexander – film del 2004 diretto da Oliver Stone
 Alexander – album di Vangelis colonna sonora dell'omonimo film di Oliver Stone

Geografia 
 Canada
 Alexander – municipalità rurale del Manitoba
 Stati Uniti d'America
 Alexander – città della Contea di Pulaski e della Contea di Saline, Arkansas
 Alexander – città della Contea di McKenzie, Dakota del Nord
 Alexander – città della Contea di Franklin, Iowa
 Alexander – città della Contea di Rush, Kansas
 Alexander – città della Contea di Washington, Maine
 Alexander – città della Contea di Genesee, New York

Persone

Televisione 
 Alexander - Cronache di guerra di Alessandro il Grande – serie televisiva anime
 Alexander (Firstborn) – episodio della settima stagione di Star Trek: The Next Generation
 Alexander – illusionista televisivo

Personaggi immaginari 
 Alexander Wagner è un personaggio della serie televisiva La strada per la felicità

Videogiochi 
 Alexander – videogioco per Microsoft Windows

Altro 
 Alexander – nome proprio maschile corrispondente all'italiano Alessandro
 Alexander –  tragedia scritta da Quinto Ennio nel II secolo a.C.
 Alexander –  satellite dimostrativo tecnologico della NASA
 Alexander e Brandy Alexander – cocktail
 Alexander – nave della Prima Flotta, addetta al trasporto carcerati
 Alexander – uno dei nomi dell'uva fragola
 Alexander – metodo per coordinare respiro, postura e movimento

Pagine correlate 
 Alex
 Alessandro

Altri progetti